Chiodini – nome comune di Armillaria mellea
Chiodini – nome comune di Armillaria tabescens
I chiodini – gioco educativo della Quercetti

Persone
Alessandro Chiodini – calciatore italiano
Carlo Chiodini – scultore e pittore italiano
Giovanni Battista Chiodini – matematico italiano
Pietro Chiodini – ciclista italiano
Renato Chiodini – militare italiano
Stefano Chiodini – regista cinematografico italiano